L'edizione 2005-06 della Welsh Premier League vide la vittoria finale della Total Network Solutions di Llansantffraid.

Classifica finale

Verdetti 
 The New Saints Campione del Galles 2005-06.
 Cardiff Grange Harlequins retrocesso.

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Campionato gallese di calcio